Mykání může být: 
 mykání, rozvolňování textilního materiálu na jednotlivá vlákna. V původním staročeském významu jakýkoliv prudký pohyb nebo škubání, viz též výmyk, smyk, zámek. 
 používání první osoby množného čísla, zejména v neobvyklých případech (místo jednotného čísla)
 majestátní plurál
 autorský plurál (zmíněn též plurál skromnosti, empatický plurál, mateřský plurál, inkluzivní plurál)

Související články 
 Vykání
 Onikání
 Ich-forma